Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – zarząd stowarzyszenia, który kieruje bieżącą pracą Związku, uchwala regulaminy i instrukcje, uchyla lub unieważnia decyzje niezgodne z przepisami Związku, zarządza majątkiem Związku oraz wykonuje uchwały Rady Naczelnej ZHR.

W jego skład wchodzą:
 Przewodniczący ZHR,
 Naczelniczka Harcerek ZHR,
 Naczelnik Harcerzy ZHR,

oraz 8 członków wybranych przez Radę Naczelną ZHR (w tym 2 wiceprzewodniczących), Sekretarz Generalny ZHR, Naczelny Kapelan ZHR, Skarbnik ZHR i Komisarz Zagraniczny ZHR.

Kadencja 2012-2014 
 Przewodniczący ZHR– hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Katarzyna Bieroń
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Sebastian Grochala
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Urszula Kret
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Karol Siergiej
 Sekretarz Generalny ZHR – hm. Wiesław Turzański
 Skarbnik ZHR – hm. Monika Kobus
 Kapelan Naczelny ZHR – ks. hm. Kazimierz Chudzicki
 Komisarz Zagraniczny ZHR – hm. Karol Leszczyński
 Członek Naczelnictwa – hm. Karolina Kolbuszewska

Kadencja 2010-2012 
 Przewodniczący ZHR– hm. Michał Butkiewicz
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Maria Brzeska-Deli
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Radosław Podogrocki
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Urszula Kret
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Lech Najbauer
 Sekretarz Generalny ZHR – hm. Katarzyna Woś
 Skarbnik ZHR – hm. Monika Kobus
 Kapelan Naczelny ZHR – ks. hm. Kazimierz Chudzicki
 Komisarz Zagraniczny ZHR – hm. Jarosław Błoniarz
 Członek Naczelnictwa – hm. Mariusz Ossowski

Kadencja 2008-2010 
 Przewodniczący ZHR– hm. Michał Butkiewicz
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Maria Brzeska-Deli
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Michał Sternicki
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Jarosław Błoniarz
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Krzysztof Piaseczny
 Sekretarz Generalny ZHR – (vacat)
 Skarbnik ZHR – hm. Anna Zagrajek
 Kapelan Naczelny ZHR – ks. hm. Krzysztof Masiulanis
 Komisarz Zagraniczny ZHR – hm. Adam Niemkiewicz
 Członek Naczelnictwa – hm. Wojciech Hausner
 Członek Naczelnictwa – hm. Tomasz Maracewicz

Kadencja 2006-2008 
 Przewodniczący ZHR – hm. Marcin Jędrzejewski
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Magdalena Masiak
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Michał Sternicki
 Wiceprzewodnicząca ZHR – hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Jarosław Błoniarz
 Sekretarz Generalny ZHR – hm. Beata Zawadzka
 Skarbnik ZHR – hm. Radosław Kucharczyk
 Kapelan Naczelny ZHR – ks. hm. Tomasz Kościelny
 Komisarz Zagraniczny ZHR – hm. Mateusz Stąsiek
 Członek Naczelnictwa – hm. Andrzej Glass
 Członek Naczelnictwa – hm. Tomasz Sulewski

Kadencja 2004-2006 
 Przewodniczący ZHR – hm. Kazimierz Wiatr
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Magdalena Masiak
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Paweł Zarzycki
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Krzysztof Piaseczny
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Marek Różycki
 Naczelny Kapelan ZHR – ks. hm. Tomasz Kościelny
 Sekretarz Generalny ZHR – hm. Roman Wróbel
 Komisarz Zagraniczny – hm. Mateusz Stąsiek
 Skarbnik ZHR – hm. Zbigniew Ciosek
 Członkowie Naczelnictwa: hm. Renata Dzieszko, hm. Michał Dworczyk

Kadencja 1999-2002 
 Przewodniczący ZHR – hm. Piotr Koj
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Adam Komorowski
 Sekretarz Generalny ZHR– hm. Krzysztof Jacek Woś
 Naczelny Kapelan ZHR - ks. hm. Adam Leszczyński

Kadencja 1997-1999 
 Przewodniczący ZHR – hm. Feliks Borodzik
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Urszula Kret
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Adam Komorowski
 Naczelny Kapelan ZHR - ks. hm. Zbigniew Formella

Kadencja 1995-1997 
 Przewodniczący ZHR – hm. Feliks Borodzik
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Urszula Kret
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Marcin Jędrzejewski
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Wojciech Hausner
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Marek Różycki
 Naczelny Kapelan ZHR – ks. hm. Zbigniew Formella
 Sekretarz Generalny ZHR – hm. Małgorzata Oleszczuk
 Komisarz Zagraniczny – hm. Ewa Urbańczyk  hm. Mateusz Stąsiek
 Skarbnik ZHR – hm. Michał Butkiewicz
 Członkowie Naczelnictwa: hm. Jan Pastwa

Kadencja 1993-1995 
Honorowym Przewodniczącym został hm. Tomasz Strzembosz
 Przewodniczący ZHR – hm. Wojciech Hausner
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Maria Kuczma
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Marcin Jędrzejewski
 Sekretarz Generalny – hm. Marek Różycki
 Wiceprzewodniczący: hm. Jan Pastwa
 Skarbnik: hm. Paweł Lech
 Członkowie Naczelnictwa: hm. Wiesław Turzański, ks. hm. Krzysztof Bojko, hm. Ewa Urbańczyk; phm. Ewa Hoffmann

Kadencja 1990-1992 
 Przewodniczący ZHR –  hm. Tomasz Strzembosz
 Naczelniczka Harcerek ZHR – hm. Bogusława Pasieka–Butkiewicz
 Naczelnik Harcerzy ZHR – hm. Tomasz Maracewicz
 Sekretarz Generalny ZHR – hm. Krzysztof Stanowski
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Aleksander Motała
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Jan Pastwa
 Członkowie Naczelnictwa: hm. Ryszard Brykowski, hm. Michał Butkiewicz.

Kadencja 1989-1990 
 Przewodniczący ZHR – hm. Tomasz Strzembosz
 Naczelnik ZHR – hm. Krzysztof Stanowski
 Sekretarz Rady (nazwę funkcji zmieniono potem na Sekretarz Generalny ZHR) – hm. Tomasz Maracewicz
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Ryszard Brykowski
 Wiceprzewodniczący ZHR – hm. Marek Frąckowiak.

Linki zewnętrzne 
 Naczelnictwo ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej